GWC steht für:
 Gambian Workers’ Confederation, Gewerkschaft im westafrikanischen Staat Gambia mit Sitz in Banjul.
 GeoWebCache, Tile Cache-Software
 Great West Conference, Hochschulsportliga in den Vereinigten Staaten

gwc steht für:
 Kalami (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

Abkürzung